Tour de Suisse 2021 var den 84:e upplagan av det schweiziska etapploppet Tour de Suisse. Cykelloppets åtta etapper kördes mellan den 9 och 13 juni 2021 med start i Frauenfeld och målgång i Andermatt. Loppet var en del av UCI World Tour 2021 och vanns av ecuadorianska Richard Carapaz från cykelstallet Ineos Grenadiers.

Deltagande lag

Etapper

1:a etappen

2:a etappen

3:e etappen

4:e etappen

5:e etappen

6:e etappen

7:e etappen

8:e etappen

Resultat

Sammanlagt

Övriga tävlingar

Referenser
Tour de Suisse 2021 på ProCyclingStats

Noter

2021
UCI World Tour 2021
2021 i Schweiz